Lena (Espanha) — município nas Astúrias
 Lena (Illinois)
 Lena (Mississippi)
 Lena (Wisconsin)
 Rio Lena (Portugal)
 Rio Lena (Rússia)
 Lena (filme) — de Gonzalo Tapia

Desambiguações de topônimos